McGuire kan som auktorsförkortning betyda:

 Jimmy Adair McGuire
 J.M. McGuire

Robotskapade auktorsförkortningar